Alexandru Mavrocordat se poate referi la:

 Alexandru Mavrocordat Exaporitul, influent diplomat otoman, tatăl domnilor Nicolae și Ioan Mavrocordat
 Alexandru I Mavrocordat, domn al Moldovei între 1782–1785, fiul lui Constantin Mavrocordat
 Alexandru II Mavrocordat, domn al Moldovei între 1785–1786, fiul lui Ioan Mavrocordat